

Зубово — село в гміні Більськ-Підляський Більського повіту Підляського воєводства

Зубово — село, Уфимський район, Башкортостан
 Зубово — присілок, Чишминський район, Башкортостан